Esta captación aporta con un caudal de 90 l/s para la producción de agua potable en la II región de Chile, ubicada en la cuenca de San Pedro de Inacaliri a 3.290  y a unos 17 km al oriente del Embalse Conchi, pertenece a la Corporación Nacional del Cobre, Codelco – Chile, División Chuquicamata y que, una vez desarenadas las aguas crudas en sus instalaciones, las entrega gratuitamente a la cámara húmeda donde nace la cañería de acero de DN = 300 mm.

Esta cañería también fue cedida sin costo a SENDOS II región por Codelco – Chile y posteriormente entregada en comodato a Aguas Antofagasta.

La cesión de los derechos de aprovechamiento por 90 l/s y de la cañería se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de El Loa en Calama, en el Registro de Aguas a fojas 12 N.º 12 del año 1995.

No existe celador de Aguas Antofagasta, pero hay celador de Codelco – Chile que informa cualquier anomalía a las oficinas de Aguas Antofagasta en Calama.

Empresas de Chile